Lars Pettersson, švedski hokejist, * 19. marec 1925, Västerås, Švedska, † 8. maj 1971, Västerås.

Pettersson je vso svojo kariero igral za kluba Västerås IK in AIK IF v švedski ligi. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene srebrne medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 46/47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 48/49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti AIK